Флаг сельского поселения Ли́пицкое — официальный символ муниципального образования «сельское поселение Липицкое Серпуховского муниципального района Московской области» Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5877.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные жёлтыми и оранжевыми цветами».

Геральдическое описание герба сельского поселения Липицкое гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле золотой лев, держащий в передних лапах липу и сопровождённый во главе графской короной; все фигуры золотые».

Обоснование символики 

Первым владельцем села Липицы (административного центра Липицкого сельского поселения) был граф Гавриил Иванович Головкин — первый канцлер Российской империи (высший гражданский чин в Петровской Руси, соответствовавший по табели о рангах воинскому чину генерал-фельдмаршала). Получил он этот титул в 1709 году за свои подвиги на поле Полтавской битвы. Все многочисленное семейство Головкиных служило России на её пользу. Сам Гавриил Иванович, несмотря на огромное богатство, мало тратил на себя, но постоянно заботился о развитии и процветании своих земель и крестьян.

Фигура льва из герба семейства Головкиных легла в основу флага сельского поселения «Липицкое». Липа, вложенная в лапы шагающего льва, как гласный символ села «Липицкое», символически отражает, что начало развития села, было делом рук графа Головкина. Золотая графская корона надо львом подтверждает возведение Гавриила Ивановича в графы Римской Империи в 1707 году.

Липа — не только гласный символ наименования сельского поселения, но и олицетворение грации, красоты, счастья, здоровья и благоухания. Особо почитаема липа у славянских народов: она ценилась как даритель мёда из липового цвета, собираемого пчёлами. Цветы липы и её листья используются и в медицинских целях.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений. Голубой цвет — символизирует то, что поселение находится на правом берегу реки Оки.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания